Parga (gemeente), een (fusie)gemeente in Griekenland in de regio Epirus
Parga (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen